Заубер C14 е болид от Формула 1 за сезон 1995. Номер 29 е за австриеца Карл Вендлигер а номер 30 е за германеца Хайнц-Харолд Френтцен. По-късно Вендлигер бе заменен от французина Жан-Кристоф Булион. Тест пилот е аржентинеца Норберто Фонтана. Спонсори на този болида са Ред Бул и малазийската компания Петронас. Двигател е Форд ECA-Зайтек-R 3.0 V8 двигател. По време на Голямата награда на Сан Марино в предното крило се появяват две детайли под носа на болида, закрепени. Най-доброто място за Заубер е третото място на Френтцен в Италия.

Класиране във Формула 1 

Болиди от Формула 1